Cors ist:
 ein Familienname, siehe Koers

CORS steht als Abkürzung für:
 Cross-Origin Resource Sharing, eine Spezifikation für eine Webbrowsertechnologie

Siehe auch:
 Coors (Begriffsklärung)
 Cohrs (Begriffsklärung)
 Corso (Begriffsklärung)
 Kohrs (Begriffsklärung)
 Kors (Begriffsklärung)
 The Corrs, eine irische Popmusik-Gruppe